Лос Гвајабос има више значења:

 Лос Гвајабос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гвајабос, Ла Исла (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гвајабос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гвајабос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гвајабос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Гвајабос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Гвајабос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвајабос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвајабос (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабос (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабос (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвајабос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвајабос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвајабос (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвајабос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвајабос (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвајабос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гвајабос (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Гвајабос (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Гвајабос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гвајабос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику